Spanje:
Teruel (stad), een stad in Spanje.
Teruel (provincie), een provincie in Spanje, waarvan de stad Teruel de hoofdstad is.
Comunidad de Teruel, een comarca van de Spaanse provincie Teruel.

Colombia:
Teruel (Huila), een gemeente in departement Huila

Ander gebruik:
CD Teruel, een Spaanse voetbalclub uit Teruel, Aragón.
Eloy Teruel (1982-), een Spaans wielrenner.
Elektriciteitscentrale Teruel, een bruinkoolcentrale in Teruel, gelegen in de regio Aragón te Spanje.